Lischtschyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Leschtschinowka/Лещиновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Lischtschyniwka (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Lischtschyniwka (Chrystyniwka)